
Алекса́ндр Ива́нович Медве́дев — заместитель председателя правления ПАО «Газпром» (2014—2019 г., генеральный директор ООО «Газпром экспорт» (дочерняя структура ПАО «Газпром», через которую осуществляется экспорт природного газа), с 2008 года по 2014 год — президент Континентальной хоккейной лиги, с 2019 года — президент футбольного клуба «Зенит».

Биография 
В 1978 году окончил Московский физико-технический институт, кандидат экономических наук. 

В 1978—1989 годах работал в Институте мировой экономики и международных отношений АН СССР, в 1989—1991 годах был директором совзагранбанка «Донау-Банк АГ» (Вена, Австрия), управляющим директором дочерней фирмы банка «Интер Трейд Консалт ГмбХ», в 1998—2002 годах — директором компании «ИМАГ Инвестмент Менеджмент энд Эдвайзори Груп ГмбХ» (Вена, Австрия).

Награды 
 Орден Почёта (28 ноября 2014 года) — за большой вклад в развитие российского хоккея

См. также 
 Газовые конфликты между Россией и Украиной

Примечания

Ссылки 

 А. И. Медведев — профайл на gazprom.ru.
 Уволены двое заместителей главы Газпрома. За проигрыш Нафтогазу? — biz.liga.net.

Выпускники факультета управления и прикладной математики Московского физико-технического института
Сотрудники ИМЭМО
Персоналии:Газпром
Руководство КХЛ
ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Футбольные функционеры России